Versace poate se referi la:
 Versace — o casă de modă
 Gianni Versace — fondatorul companiei Versace
 Donatella Versace — directorul actual al companiei Versace